Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 95 dans le monde.

 Route fédérale 95 en Allemagne
 Route 95 au Nouveau-Brunswick, Canada
 U.S. Route 95 aux États-Unis
 Interstate 95 aux États-Unis
 Route européenne 95
  dans certains pays